Maison du Marchand à Billy dans l'Allier ;
 Maison du Marchand à Lunéville en Meurthe-et-Moselle.